Il tabellone singolare del Thessaloniki Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Christian Geyer (tds n. 6). In finale ha sconfitto Henrik Holm (tds n. 7) con il punteggio di 7-6, 6-3.

Teste di serie

  Mark Koevermans (secondo turno)
  Gilad Bloom (secondo turno)
 Non presente
  Martin Sinner (primo turno)

  Gianluca Pozzi (semifinali)
  Christian Geyer (campione)
  Henrik Holm (finale)
  Nduka Odizor (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Thessaloniki Challenger 1990